Корнел Салата (, * 24 січня 1985, Камениця-над-Гроном) — словацький футболіст, захисник «Ростова» та національної збірної Словаччини.
 Салата Дмитро Якович (1900, с. Медвин Богуславського району — 13 квітня 1938) — бандурист, учасник Медвинського повстання.
Прізвища